Arondismentul Nancy (în ) este un arondisment din departamentul Meurthe-et-Moselle, regiunea Lorena, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Dieulouard
 Cantonul Haroué
 Cantonul Jarville-la-Malgrange
 Cantonul Laxou
 Cantonul Malzéville
 Cantonul Nancy-Est
 Cantonul Nancy-Nord
 Cantonul Nancy-Ouest
 Cantonul Nancy-Sud
 Cantonul Neuves-Maisons
 Cantonul Nomeny
 Cantonul Pompey
 Cantonul Pont-à-Mousson
 Cantonul Saint-Max
 Cantonul Saint-Nicolas-de-Port
 Cantonul Seichamps
 Cantonul Tomblaine
 Cantonul Vandœuvre-lès-Nancy-Est
 Cantonul Vandœuvre-lès-Nancy-Ouest
 Cantonul Vézelise

Comune 

Nancy